Площадь Гарибальди () — название площади имени Джузеппе Гарибальди:

 Италия
  — площадь в городе-порте Бари.
  — площадь в городе Брешиа.
  — площадь в городе Бусто-Арсицио.
  — площадь в коммуне Кальтаниссетта.
  — площадь в городе Карпи.
  — площадь в городе Ливорно.
  — площадь в городе Масса.

 Мексика
  — Мехико.

См. также